House har flere betydninger:
 House – musikgenre
 House of Lords – det engelske overhus
 House M.D. – amerikansk TV-serie
 Houses of Parliament – det engelske parlament
 House Un-American Activities Committee – amerikansk kommite for intern sikkerhed
 House of Pain – amerikansk hip hop gruppe
 House of Prince – danskejet cigaret-producent
 House of Sand and Fog – amerikansk dramafilm fra 2003
 House of the Rising Sun (Lost) – sjette afsnit af Lost